Петар I се може односити на ове владаре:
 Петар I Арагонски
 Педро I од Кастиље
 Педро I Португалски
 Педро I од Бразила
 Петар Велики, руски цар
 Петар I Петровић Његош, црногорски владика
 Петар I Карађорђевић, краљ Србије и Југославије